Góra Księża – wzniesienie w gminie Augustów, w powiecie augustowskim, w województwie podlaskim
 Góra Księża – wzniesienie w gminie Dobrzyniewo Duże, w powiecie białostockim, w województwie podlaskim
 Góra Księża – wzniesienie w gminie Dorzewica, w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim
 Góra Księża – wzniesienie w Krakowie
 Góra Księża – wzniesienie w Słopnicach w powiecie limanowskim, w województwie małopolskim

Zobacz też 
 Księża Góra